Канды́к европе́йский, или Канды́к соба́чий зуб () — типовой вид рода Кандык ().

Ботаническое описание 
Эфемероидное многолетнее травянистое луковичное растение высотой 10—30 см.

Имеется 2 постоянных прочных супротивных листа, лежащих у основания растения, от овальной до яйцевидно-ланцетной формы длиной 6—10 см, коричневого, зелёного, тёмно-зелёного или серо-зелёного цвета. 

Цветение между февралём и апрелем. Пониклые цветки состоят из трёх листочков околоцветника. Шесть пурпурных, редко белых прицветников около 3 см длиной, изогнуты кзади.

Ареал и местообитание 
Ареал вида включает Южную Европу и юг Центральной Европы. Встречается от севера Португалии, центра Италии, Албании и северо-востока Греции до Центральной Франции, Швейцарии, Центральной Богемии и Карпат. Кандык европейский был также акклиматизирован в Великобритании. 

Геофит. Произрастает в листопадных лесах, лесных окраинах и влажных лугах. В Австрии встречается в горах на высотах от 2000 до 2200 м.

Хозяйственное значение и применение 
Кандык европейский используется как декоративное растение в каменистых садах и других посадках. В культуре с 1570 года. Имеется более десяти сортов, некоторые из них:
 'Lilac Wonder' и 'Frans Hals' с тёмно-пурпурными цветками
 'Snowflake' с белыми цветками

Синонимика

Примечания

Литература 
 Manfred A. Fischer (Red.): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 2005, ISBN 3-85474-140-5
 Eckehardt J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler — Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8, S. 681.

Ссылки 

 

Кандык
Флора Европы
Декоративные садовые растения